Сезон НБА 1984/1985 — стал 39-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Бостон Селтикс».

На драфте НБА 1984 года под первым номером клубом «Хьюстон Рокетс» был выбран центровой Аким Оладжьювон из Хьюстонского университета. Под третьим номером на том драфте был выбран Майкл Джордан, под 4-м Сэм Перкинс, под 5-м Чарльз Баркли, а под 16-м Джон Стоктон.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Самый ценный игрок финала: Карим Абдул-Джаббар, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Майкл Джордан, Чикаго Буллз
 Лучший оборонительный игрок: Марк Итон, Юта Джаз
 Лучший шестой игрок НБА: Кевин Макхейл, Бостон Селтикс
 Тренер года: Дон Нельсон, Милуоки Бакс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Бернард Кинг 
 Ц Мозес Мэлоун
 З Мэджик Джонсон
 З Айзея Томас

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Терри Каммингс
 Ф Ральф Сэмпсон
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Майкл Джордан
 З Сидни Монкриф

 Сборная новичков НБА
 Майкл Джордан
 Аким Оладжьювон
 Сэм Боуи
 Чарльз Баркли
 Сэм Перкинс

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Сидни Монкриф
 Пол Пресси
 Марк Итон
 Майкл Купер
 Морис Чикс

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Дэнни Врэйнс
 Хаким Оладжьювон
 Деннис Джонсон
 Ти Ар Данн

Ссылки 
 1984-85 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1984/1985